Народы Кавказа — народы, проживающие на Кавказе.
 Кавказские языки — народы, говорящие на кавказских языках.

См. также 
 Народы Кавказа — печатное издание.